Bandeirantense – abitanti di Bandeirante
Bandeirantense – abitanti di Bandeirantes (Mato Grosso do Sul)
Bandeirantense – abitanti di Bandeirantes (Paraná)
Bandeirantense – abitanti di Bandeirantes do Tocantins